Лидия Воронова:
 Воронова, Лидия Алексеевна (настоящая фамилия: Чермилова, известна как: Чарская; 1875—1937) — русская детская писательница и актриса.
 Воронова, Лидия Константиновна (1931—2015) — советский правовед, доктор наук, профессор.